Првенство Београдске зоне у фудбалу 1989/90. бројала је 16 клубова. Виши степен такмичења је Друга српска лига — Север, а нижа Прва Београдска лига.
	
Првак Београдске зоне за сезону 1989/90. годину, који је прешао у Другу српску лигу — Север:
  Бежанија, Београд

Из лиге испадају у Прву Београдску лигу као најлошије пласирани тимови:	
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|- bgcolor=#FFE4E1 
||| align=left |  БСК, Борча
||| align=left |  Минел, Рипањ
|}
 
Из Прве Београдске лиге пласирали су се тимови у Београдску зону за сезону 1989/90.: 
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|- bgcolor=#C0FFC0
| || align=left |  Дунавац, Гроцка|| Железничар, Београд|| Турбина, Вреоци
|}

Код нерешеног резултата изводили су се једанаестерци. Ко победи добија 1 бод, поражени ништа.

Клубови
{| cellpadding="10" cellspacing="1" style="width:133%; background-color: fff; border: 1px solid lightgreen; vertical-align: top; -moz-border-radius: 8px; -webkit-border-radius: 8px; border-radius: 8px; background-repeat:no-repeat; background-position:-25px -15px;" class="globegris"|
|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|1. ОФК Младеновац  Младеновац  	

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|2. Графичар Савски венац

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|3. БСКБорча

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|4. ТелеоптикЗемун	

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|5. Полет Стари град	

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|6. БудућностДобановци
 
|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|7. БеоградКарабурма	

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|8. БАСК ПИМ Царева ћуприја
 
|---
|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;" |9. ПалилулацКрњача

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|10. СопотСопот	

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|11. МинелРипањ

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|12. СремЈаково
 
|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|13. ТекВелики Црљени
 
|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|14. ИМ Раковица Раковица

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|15. Бежанија Нови Београд
 
|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|16. БорацОстружница

|}

Резултати по колима (број гледалаца)

Посећеност утакмица

Жути и црвени картони 
Није реално стање пошто у многим извештајима са утакмица нема података за жуте и црвене картоне.
У колима 28., 29. и 30. нема извештаја за картоне.
| style="width:20px;"| 
|valign="top"|

|}

Резултати 
{| cellspacing="0" cellpadding="3" style="background-color: #FFE4E1; font-size: 95%; text-align: center" class="wikitable"	
!style="text-align: right"|#!! style="text-align: left" colspan="2"|Екипа домаћина!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	
|- 
	
!style="text-align: right" |1|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" | ОФК Младеновац, Младеновац	
|style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #C0FFC0;" |4:2||style="background: #C0FFC0;"|2:0||style="background: #FFE4E1;"|0:2||style="background: #FFE4E1;"|1:3||style="background: #C0FFC0;"|3:0||style="background: #C0FFC0;"|1:0||style="background: #FFFACD;"|0:0||style="background: #C0FFC0;"|2:0||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #FFE4E1;"|1:2||style="background: #C0FFC0;"|2:0||style="background: #C0FFC0;"|3:2||style="background: #FFE4E1;"|0:1||style="background: #FFFACD;"|0:0||style="background: #FFFACD;" |2:2
  	
|- !  style="background:#F0F0F0;"	
!style="text-align: right" |2|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" |Графичар, Београд	
| style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #C0FFC0;" |3:1||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #FFE4E1;" |1:2||style="background: #C0FFC0;" |2:1|| style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #C0FFC0;" |4:1 ||style="background: #C0FFC0;" |4:0|| style="background: #C0FFC0;" |4:0||style="background: #FFE4E1;" |0:1||style="background: #FFE4E1;" |1:4||style="background: #FFE4E1;" |0:2  	

|-	
!style="text-align: right" |3|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" |БСК, Борча	
|style="background: #C0FFC0;" |4:3||style="background: #FFFACD;" |2:2||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #FFFACD;" |2:2||style="background: #C0FFC0;" |4:1||style="background: #FFFACD;" |2:2||style="background: #C0FFC0;" |4:2||style="background: #FFE4E1;" |1:2||style="background: #FFE4E1;" |0:2||style="background: #C0FFC0;" |4:1||style="background: #FFFACD;" |1:1 ||style="background: #FFE4E1;" |2:4||style="background: #C0FFC0;" |5:2||style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #FFE4E1;" |0:2||style="background: #C0FFC0;" |2:1 	

|-! style="background:#F0F0F0;"	
!style="text-align: right" |4|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" |Телеоптик, Земун	
|style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #FFFACD;" |1:1 ||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #C0FFC0;" |3:1||style="background: #C0FFC0;" |3:1||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #C0FFC0;" |4:0||style="background: #FFE4E1;" |0:1||style="background: #FFE4E1;" |0:1	

|-	
!style="text-align: right" |5|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" |Полет, Београд	
|style="background: #C0FFC0;" |3:1||style="background: #FFFACD;" |3:3||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #FFE4E1;" |1:3||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #FFE4E1;" |1:2||style="background: #FFE4E1;" |1:2||style="background: #C0FFC0;" |3:1||style="background: #FFE4E1;" |1:3||style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #FFFACD;" |1:1  ||style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #FFE4E1;" |1:4||style="background: #C0FFC0;" |2:1 	

|-! style="background:#F0F0F0;"	
!style="text-align: right" |6|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" |Будућност, Добановци	
|style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #FFE4E1;" |0:1||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #FFE4E1;" |0:1||style="background: #C0FFC0;" |3:1||style="background: #C0FFC0;" |4:1||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #C0FFC0;" |3:1||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #C0FFC0;" |1:0 	

|-	
!style="text-align: right" |7|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" |Београд, Београд	
|style="background: #C0FFC0;" |7:0||style="background: #C0FFC0;" |3:1||style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #FFFACD;"|0:0||style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #C0FFC0;" |5:3||style="background: #dcdbd6;"  |XXX||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #C0FFC0;" |4:1||style="background: #C0FFC0;"|3:0||style="background: #C0FFC0;" |3:1||style="background: #C0FFC0;" |4:1||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #C0FFC0;" |3:0 	

|-! style="background:#F0F0F0;"	
!style="text-align: right" |8|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" |БАСК ПИМ, Београд	
|style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #C0FFC0;" |4:0||style="background: #FFE4E1;" |0:2||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #FFE4E1;" |0:2||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #FFE4E1;" |0:4||style="background: #FFE4E1;" |0:2||style="background: #FFE4E1;" |1:3 	

|-	
!style="text-align: right" |9|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" |Палилулац, Крњача	
|style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #FFE4E1;" |1:2||style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #FFE4E1;" |1:3 ||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #dcdbd6;"  |XXX||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #C0FFC0;"|9:0||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #C0FFC0;" |4:0||style="background: #FFFACD;" |3:3||style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #FFE4E1;" |1:2 	

|-! style="background:#F0F0F0;"	
!10|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" | Сопот, Сопот	
|style="background: #FFE4E1;" |0:2||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #FFFACD;" |2:2||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #FFE4E1;" |0:1||style="background: #FFE4E1;" |1:3||style="background: #FFFACD;" |2:2||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #C0FFC0;" |3:1 ||style="background: #C0FFC0;" |3:1||style="background: #FFFACD;" |2:2||style="background: #C0FFC0;" |3:1||style="background: #FFE4E1;" |0:3||style="background: #FFFACD;" |1:1  	

|-!	
!11|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" |Минел, Рипањ		
|style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #FFFACD;" |2:2||style="background: #C0FFC0;" |4:1||style="background: #FFE4E1;" |0:1||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #FFE4E1;" |1:2 ||style="background: #FFE4E1;" |0:2||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #FFE4E1;" |1:2||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #FFE4E1;" |1:2||style="background: #FFE4E1;" |1:5||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #C0FFC0;" |2:1  	

|-! style="background:#F0F0F0;"	
!12|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" |Срем, Јаково	
| style="background: #C0FFC0;" |4:1|| style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #FFE4E1;" |1:2||style="background: #FFE4E1;" |0:1 ||style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #C0FFC0;" |4:2|| style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #dcdbd6;" |XXX ||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #FFE4E1;" |1:4||style="background: #FFFACD;" |1:1 	

|-! style="background:#F0F0F0;"	
!13|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" |Тек, Велики Црљени	
| style="background: #C0FFC0;" |2:0|| style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #C0FFC0;" |6:0||style="background: #FFE4E1;" |0:1||style="background: #C0FFC0;" |3:1||style="background: #FFE4E1;" |0:2||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #C0FFC0;" |1:0|| style="background: #FFE4E1;" |0:2||style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #C0FFC0;"|2:1||style="background: #C0FFC0;"|1:0||style="background: #dcdbd6;" |XXX ||style="background: #FFE4E1;"|0:3||style="background: #FFE4E1;" |0:1||style="background: #FFFACD;" |2:2 	

|-! style="background:#F0F0F0;"	
!14|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" | ИМ Раковица, Београд	
| style="background: #FFFACD;" |0:0|| style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #C0FFC0;" |4:0||style="background: #FFFACD;" |2:2||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #FFE4E1;" |0:1||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #C0FFC0;" |3:1||style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #FFE4E1;" |1:2||style="background: #C0FFC0;" |1:0

|-! style="background:#F0F0F0;" 
!15|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" | Бежанија, Нови Београд	
| style="background: #C0FFC0;" |2:0|| style="background: #C0FFC0;" |4:1||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #C0FFC0;" |2:1 ||style="background: #C0FFC0;" |4:0||style="background: #FFE4E1;" |1:2||style="background: #FFFACD;" |3:3||style="background: #C0FFC0;" |3:2||style="background: #C0FFC0;" |9:0||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #FFE4E1;" |1:2

|-! style="background:#F0F0F0;" 
!16|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" |Борац, Остружница	
| style="background: #C0FFC0;" |2:0|| style="background: #C0FFC0;" |4:0||style="background: #C0FFC0;" |4:2||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #C0FFC0;" |5:1||style="background: #FFE4E1;" |1:2||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #FFE4E1;" |1:2||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #C0FFC0;" |6:0||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #C0FFC0;" |4:2||style="background: #FFE4E1;" |0:1||style="background: #FFE4E1;" |2:3||style="background: #dcdbd6;" |XXX	
|}	
{| class="wikitable" style="text-align:left" style="background: #dcdbd6;" 	
|| ||  ||  	
|}

Статистика

Табела 
Код нерешеног резултата изводили су се једанаестерци. Ко победи добија 1 бод, поражени ништа.
у загради број победа(бодова).

| style="width:50px;"| 
|valign="top"|

|style="width:50px;"| 
|valign="top"|	

|}
 За сезону 1990/91. 
 у Другу Српску лигу прешла је Бежанија као првопласирани тим.
 Из лиге испадају у Прву Београдску лигу као најлошије пласирани тимови:
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|- bgcolor=#FFE4E1 
||| align=left |  БСК, Борча
||| align=left |  Минел, Рипањ
|}
  Из Прве Београдске лиге пласирали су се тимови у Београдску зону:
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|- bgcolor=#C0FFC0
| || align=left |  Дунавац, Гроцка|| Железничар, Београд|| Турбина, Вреоци
|}

Напомене

Референце

Спољашње везе 
	
 Фудбалски савез Београда - званични сајт	
 Списак фудбалских клубова у Србији

Сезоне Београдске зоне у фудбалу
Сезона 1989/90. у југословенском фудбалу